La maternité peut désigner :
 le fait d'être mère (voir aussi paternité et parentalité) ;
 le fait de porter et de donner naissance à un enfant, c'est-à-dire la grossesse et l'accouchement ;
 une maternité, un établissement spécialisé dans les accouchements ou un tel département au sein d'un établissement hospitalier.

Peinture
 Maternité,  tableau du peintre espagnol Joan Miró (1924)

Cinéma 
 Maternité, film français de Jean Choux, sorti en 1934.

Homonymie de titre